Энсанче — это городская территория, которая предназначена для новых зданий на окраинах города. Общепринятой практикой является использование ортогонального плана (плана сетки) для создания простого двумерного рисунка. Первые энсанче поселений в Испании были осуществлены в XVIII веке под руководством военных инженеров.

Во второй половине XIX века, в разгар промышленной революции, когда демографический рост и новые виды деятельности с интенсивными требованиями к земле, такие как железная дорога, вынудили рост городов и снос старых стен, которые потеряли своё военное значение и уже имели только фискальную функцию таможни. Во многих случаях этот комплексный рост, спроектированный и задуманный для создания здорового города буржуазией и для нее, со временем искажался спекуляциями, и по мере того, как город продолжал расти, заполняя всю городскую ткань новыми зданиями, зелёные насаждения постепенно исчезали.

Для энсанче часто характерно следование регулярной сетке улиц, с которой они обычно представляют своеобразный характерный образ из-за прямолинейности их улиц и их однородности. Раньше первым шагом было получение разрешения от армии на снос стен. Их строительство шло медленно, и на протяжении всего процесса регулярность строительства и некоторые нормы не соблюдались. Заказчики обычно принадлежали к буржуазному классу города, которого привлекала более качественная среда. Энсанче часто становились предметом спекуляций, поскольку владельцы земли получали налоговые льготы, и в зависимости от своих интересов могли сохранять свои участки незастроенными, в то время как в других районах запланированная строительная способность была намного превышена.

История

XVIII век 
Градостроительство еще не было принято в качестве важного предмета в подготовке архитекторов в школе Академии изящных искусств (основана в 1752 г.), и поэтому создание многочисленных проектов входило в обязанности военных инженеров, большинство из которых готовила Академия математики и фортификации Барселоны, орган, который на протяжении многих лет будет вести борьбу с архитекторами за полномочия в области урбанизации.

Военные инженеры сыграли решающую роль в создании новых морских арсеналов и присоединенных городов. Картахена, Агилас (Мурсия) Матео Водопича, Ферроль (район Ла-Магдалена Франсиско Льобета и архитектора Санчеса Борта) и Сан-Фернандо пережили очень заметный рост. Кроме того, был реализован первый проект энсанче Сантандера авторства также Льобета и Ла Барселонета Серменьо. Во всех случаях также следовал классический регулярный план урбанизации заморских владений.

Барселона XVIII века сочетает в себе характер крепости с портом и торговым статусом. Укрепления, созданные испано-фламандским инженером Вербомом, ограничили городское развитие старым участком, образованным районами Сьютат и Эль Раваль, а также потеряли старый район Ла-Рибера, где Филипп V построил Цитадель. Часть населения этого района поселилась в казармах на песчаной отмели, образующей порт. В 1752 году маркиз де ла Мина приказал построить на этой земле новый район. Проект был поручен военному инженеру Хуану Мартину Серменьо, который упорядочил план прямоугольными и вытянутыми кварталами, на которых были построены скромные, но приятные и добротно построенные дома. Работы заняли около двадцати лет, и их результат, Барселонета, является хорошим прикладным примером теории просвещенной урбанизации.

Другой попыткой того времени был план энсанче Бильбао Николаса Лоредо, который в 1786 году предлагал расширение узкой городской территории.

XIX век 
Начиная со второй половины XIX века появились планы энсанче, с чего и начался новый полуостровный урбанизм. Необходимость приступить к сносу стен и расширению городов становится насущной проблемой. Рост населения, зарождающаяся промышленность и новые виды деятельности с интенсивными требованиями к территории, такие как железная дорога, не могли быть удовлетворены простым освобождением или лучшим использованием земли старых городов. Стена потеряла всякое военное значение перед прогрессивной артиллерией и ее фискальная функция в качестве внутренней таможни противоречили духу капитализма и свободной торговли.

Осознание необходимости побудило правительство законодательно закрепить этот аспект. Первой попыткой был проект общего закона о реформе, санитарии, расширении и других улучшениях поселений, предложенный министром внутренних дел Хосе Посада Эррера в 1861 году и отклонённый Сенатом. Он установил бесплатную передачу дорог, систему минимальных неделимых участков, обобщение системы лицензирования, компенсацию урбанистических пособий и сборов, принудительную застройку участков, регулирование границ, технико-экономический проект для любой урбанизации и т. д. Закону пришлось ждать своего утверждения до 29 июня 1864 года. В 1867 году метод планирования освящен в регламенте о вышеупомянутом законе, в котором указывается способ выполнения плана расширения, который должен иметь документы, планы и экономический план для его жизнеспособности. В 1876 году был принят новый Закон об энсанче поселений, в котором были изменены некоторые неосновные аспекты. Влияние этого закона на развитие энсанче было решающим и способствовало тому, что окончательный результат отошел от первоначальных проектов.

В 1892 году система становится окончательной с новым законом, который регулирует энсанче Мадрида и Барселоны и дает правительству право распространять его на другие города. Для утверждения каждого из этих генеральных планов требовался особый закон. В 1895 году был принят Закон о санитарии и благоустройстве поселений, призванный решить проблемы исторических центров.

Принимая во внимание эти законы, проект Бильбао и новаторский опыт энсанче Барселоны, ​​спроектированный Ильдефонсо Серда, многие муниципалитеты предприняли меры по расширению следующих городов: Мадрида, Валенсии, Бильбао, Малаги, Сан-Себастьяна, Леона, Алькоя, Сантандера, Витории, Таррагоны, Памплоны и Матаро, среди прочих. В 1854 году был разрешен снос стен Барселоны, а в 1857 году городской совет объявил конкурс, в ходе которого было установлено, что расширение будет неограниченным. В 1860 году был опубликован указ о начале проекта энсанче Ильдефонсо Серды, который предложил его расширение как совершенно нового города, не связанный со старым городом. Его основной характеристикой является равномерная ортогональная компоновка с тремя наклонными осями (диагональная, меридиональная и параллельная), которые облегчат его перемещение. Основными единицами энсанче являются кварталы со сторонами длиной 113 метров и скошенными по углам, так что на пересечениях образуются небольшие квадраты. Предусматривались четыре ширины улиц (20, 30, 50 и 100 метров), наличие садов внутри кварталов и гораздо меньшая площадь застройки, чем было окончательно разрешено.

В то же время возникла потребность в энсанче в Мадриде. В 1857 году Министерство общественных работ заказало исследование будущего энсанче, управление которым было поручено Карлосу Марии де Кастро. Энсанче Кастро похоже на аналогичный проект Серды в его ортогональной планировке и в том, что он не расширяет исторический город, а становится новым городом на восток и север. Результатом того же закона является план строительства большой поперечной дороги в Мадриде, чтобы обеспечить старый город недостающей ему осью восток-запад. Однако на завершение проекта Гран-Виа ушло четыре десятилетия.

Энсанче городов Испании

Барселона 

Первым важным энсанче, осуществленным в Испании, является Эшампле Барселоны, работа инженера Ильдефонсо Серда, одобренная в 1859 году, чтобы получить новые площади.

Планирование энсанче было сложным с самого начала. Планы снести стены столкнулись с интересами армии, которая также требовала денежной компенсации в обмен на занимаемые ею земли. В 1854 году правительство Бальдомеро Эспартеро и Леопольдо О'Доннелла санкционировало снос этих стен, а гражданское правительство поручило Серде составить топографическую карту и спланировать энсанче. Серда предлагал неограниченный рост, предлагая расширение как новый город, не связанный с историческим центром. Это совпало с присоединением к Барселоне городов Орта, Грасиа, Санс, Сарриа и т. д., было открыто огромное пространство, позволившее быстрому росту города.

В 1859 году, вопреки плану Серды, городской совет созвал конкурс городских проектов, в котором победителем стал проект архитектора Ровира-и-Триаса. Проект соответствовал требованиям буржуазии: улицы имеют ширину всего 12 метров, рассматривается возможность превышения высоты, предложенной Сердой, наблюдается четкое разделение социальных классов, а застройки имеют большую плотность.

Правительство не приняло этот план, и 31 мая 1860 года был опубликован указ, который привел план Серды в действие, а 4 сентября королева Изабелла II заложила первый камень первого дома Эшампле. Предлагаемая планировка состояла из сетки улиц, определяющих кварталы по 113 метров с каждой стороны со скошенными углами. Эти кварталы должны быть построены с двух или трех сторон максимум. Улицы были шириной от 20 до 50 метров. Внутренняя часть этих кварталов будет занята садами, и были предусмотрены места для общественных услуг, распределенных равномерно.

В 1863 году были построены первые многоквартирные дома в скошенных кварталах, даже при отказе от многочисленных городских усадеб. В течение многих лет многие улицы оставались без мощения, тротуаров, освещения и названий, обозначаясь номерами, которые придавали району временный вид. Однако торговля и индустриализация Каталонии создали класс буржуазии, который приспособился к новому пространству.

Наконец, уплотнение оказалось больше, чем предполагалось изначально, так как оно было построено с четырех сторон кварталов, во внутренних дворах и было увеличено количество этажей, хотя ортогональная планировка была сохранена.

Мадрид 

Уже в конце XVIII века Ховельянос предложил купить землю на окраине Мадрида, чтобы рационально ее урбанизировать и расширить город. В 1846 году Хуан Мерло представил новый проект, который также провалился. В 1857 году Министерство общественных работ заказало исследование энсанче для Мадрида под руководством архитектора и инженера Карлоса Марии де Кастро и Карлоса Ибаньеса де Иберо. Памятка о плане была опубликована в 1860 году. Был указан предел, который Кастро превратил в окружную дорогу для нового города.

Впервые было введено зонирование, разграничившее земли, отведенные под промышленность, интенсивное жилищное строительство, районы средней плотности или городские парки. Все это простирается в ортогональной планировке (похожей на работы Серды) с северной, южной, восточной и западной ориентацией и дорогами разной ширины (30, 20 или 15 метров) в соответствии с их иерархией.

Тем не менее, он имел некоторые отличия от плана Серды для Барселоны, например, тот факт, что он был ограничен в своем расширении, представлял собой четкое зонирование, разнообразную морфологию и пытался уважать и интегрировать старый город Мадрида.

Город Кастро был социально изолирован с самого начала, с его аристократическим районом на оси Кастельяна, буржуазным районом в нынешнем районе Саламанка и районами рабочего класса, такими как Чамбери или тот, что расположен к югу от парка Ретиро. Это было достигнуто с помощью трех различных типов кварталов:

 Кварталы изолированных зданий в садах, высокого качества.
 Кварталы домов в группах по 3 или 4
 Кварталы, полностью окружённые постройками, в том числе огороженными территориями для садов. Предназначенные для среднего класса, это был обычный тип кварталов.

Изначально для зданий задавалась высота в три этажа и заполняемость 50%. Однако в 1863 году было предложено увеличить высоту здания на четыре этажа.

Альбасете 

В XIX веке был разработан первый план выравнивания Альбасете (1882-1886), который состоял из расширения и исправления существующих улиц гигиеническим и хирургическим характером.

Первый план энсанче самого Альбасете имел место между 1907 и 1911 годами. Он предполагал строительство парка Абелардо Санчеса, размером, сопоставимым с городом в то время. Кроме того, рост города развивался вокруг двух зон: района Индустрия и улицы Анча.

План энсанче Альбасете был составлен между 1920 и 1922 годами. Процветание города между войнами привело к грандиозному плану, состоящему из роста города в виде нефтяного пятна с небольшими кварталами, расположенными по радиальной структуре, и строительства кольцевой дороги или южной кольцевой дороги.

Бильбао 
У Бильбао была проблема в том, что его муниципалитет был небольшим. Первый проект энсанче датируется 1801 годом и был предложен властями соседнего муниципалитета Абандо, который сегодня является центральным районом Бильбао. Он был создан Сильвестром Пересом, но был отложен из-за войн.

В 1861 году получено разрешение от королевы Изабеллы II на разработку плана энсанче, который был поручен инженеру Амадо Ласаро. Этот проект охватывал 229 га и был отклонен властями.

В 1873 году архитектор Северино де Ачукарро и инженеры-строители Пабло де Альсола и Эрнесто де Хоффмайер составили новый план. Их проект был одобрен в 1876 году и включал в себя эллиптическую площадь в качестве центра (Площадь Федерико Мойуа), пересекаемую большим проспектом шириной 30 метров и несколькими улицами меньшего размера. Как и в проекте Серды, они предлагали кварталы со скошенными углами.

Этот энсанче было слишком маленьким, и в 1896 году городской совет Бильбао поручил Энрике Эпальса разработать проект его расширения, который не осуществился, но послужил основой для проекта Федерико де Угальде, победившего на конкурсе 1904 года для расширение энсанче. Энсанче Бильбао был сделан на левом берегу реки, на территории, где Сильвестре Перес спроектировал Пуэрто-де-ла-Пас.

Витория-Гастейс 

Энсанче города Витория осуществлен в XIX веке на территории, которая раньше была пространством за пределами стен к югу от города и использовалась для проведения ярмарок и рынков. Он был разработан после строительства Пласа-де-Эспанья или Пласа-Нуэва, которая представляет собой закрытую квадратную площадь с порталами в полукруглой арке. Энсанче развивался между вышеупомянутой площадью и железнодорожной станцией, принимая за главную ось улицу Эдуардо Дато, первоначально называвшуюся Калье-де-ла-Эстасьон. Типичная архитектура этого района состоит из ярких зданий с большими окнами, элегантными балконами и многочисленными эркерами.

Сан-Себастьян 
Сан-Себастьян также разработал собственный проект энсанче в 1854 году, который был возложен на архитектора Антонио Кортасара. На его проект сильно повлияла модель Серды. Проект начал строиться в 1864 году и основывался на продолжении Калье-Майор и ряда ортогональных улиц от нее. В проекте были дифференцированы районы для богатых классов, рабочих и туристов, разделенные иерархическими улицами.

Валенсия 
Валенсия снесла свои стены в 1865 году и на их месте построили окружную дорогу. Первый энсанче был запланирован в 1858 году и начался в 1877 году по проекту, сформулированному архитекторами Хосе Кальво, Хоакином Марией Арнау и Луисом Феррересом, который также был основан на сетке Серды с большими кварталами и домами, предназначенными для буржуазии. Он окружал старый город с юга. В 1907 году было проведено расширение.

Леон 

Город Леон утвердил свой план энсанче в 1904 году, главной осью которого была улица Гран-Виа-де-Сан-Маркос, которая сходилась на площади Санто-Доминго. Улица Ордоньо II соединяла эту площадь с улицей Гусмана-эль-Буэно, отвечавшего за распределение движения от железнодорожного вокзала по улицам Рима и Республики Аргентина. От этих больших осей были отграничены кварталы по 100 метров с каждой стороны и площадью 1 га, только cмещённые к северо-востоку, чтобы соединиться со старым городом. Тем не менее, планировка была разнообразной, с созданием диагональных улиц, чтобы создать больше фасадной линии, которая повысила бы ценность зданий. Конечным результатом стала потеря первоначальной планировки, увеличение перекрестков, исчезновение садов.

Памплона 
Энсанче Памплоны не был построен в то же время, что и многие другие испанские города, так как он начал строиться в 1920-х годах и был завершен в 1950-х годах. В любом случае он был вдохновлен планом Серды: состоит из скошенных восьмигранных кварталов. Улицы прямые, с большой диагональной улицей: Avenida de la Baja Navarra.

В XIX веке население Памплоны увеличилось. Столкнувшись с отказом от сноса стен, новые этажи домов надстраивают поверх старых домов, то есть поднимают высоту зданий. С конфискацией Мендисабаля для строительства используются места, прежде принадлежавшие монастырям или приходам. Во второй половине XIX века Памплона просит снести стены, чтобы иметь возможность расти, а не продолжать жить в нездоровых условиях. Запросы не принимаются. Наконец, после переговоров, армия соглашается снести два бастиона в 1884 году, чтобы построить первый энсанче, где будут построены казармы пехоты и около шести кварталов для буржуазии, так что для большинства населения проблема так и не решилась. В любом случае, это была первая заметная городская реформа за долгое время. Как уже было сказано, проблема так и не была решена, поэтому продолжали настаивать на сносе стен, пока наконец не договорились в начале XX века, продемонстрировав после Первой мировой войны бесполезность стены. Некоторые из них разрушены в 1915 году, а 29 ноября 1920 года был заложен первый камень.

Таким образом, Памплона смогла насладиться своим первым энсанче после длительных переговоров с военными.

Другие города 

Точно так же очень примечателен отпечаток работ Серды в энсанче городов Тарраса, Сабадель, Картахена или Вильянуэва-и-Гельтру Франсиско Гумы Феррана. Другие архитекторы, такие как Федерико Келлер, следовали плану Серды по образу и подобию других городов Испании, таких как Миранда-де-Эбро и другие.

Кроме вышеперечисленных городов проекты энсанче были осуществлены в Аликанте, Малаге, Сантандере, Пальме-де-Майорка и даже в марокканском Тетуане.

По разным критериям можно отнести к энсанче районы, построенные на рубеже XX и XXI веков, в пригородах Мадрида Алькоркон, Алькала-де-Энарес и в районе Мадрида Вилья-де-Вальекас.

В других странах 
В других странах, без использования термина «энсанче», городское расширение XIX века было проведено с аналогичными критериями в Париже во время Второй империи.

Примечания

Литература 

 Jürgens, Oskar: "Ciudades españolas. Su desarrollo y configuración urbanística". MAP, 1992.
 Terán, Fernando de: "Planeamiento urbano en la España Contemporánea". Alianza Universidad, Madrid, 1980.
 Varios autores: "Cerdá. Ciudad y Territorio. Una visión de futuro". Electa, Barcelona, 1994.
 Saura Carulla, Magda: "Historia de L´Eixample: una metodología de disseny". Edicions UPC, 1997
 El Ensanche de la Ciudad de Valencia de 1884. COAV, Valencia, 1984.
 Vicente Blasco lbañez: la aventura del triunfo:”El Crecimiento de Valencia: los ensanches”. Diputación de Valencia. 1986
 Blanco y Martínez, Emilio (2006). Legislación especial de ensanche de poblaciones, Pamplona, Analecta Editorial, ISBN 9788496579293.

Урбанистика
Географические термины
Градостроительство
Испания